Залізни́чний в'їзд () — невеличкий в'їзд у Новобаварському районі Харкова.

Розташування 
Починається від вулиці Гуківської, прямує на схід, до перетину з вулицею Михайлівською. Перетинається з вулицею Червона Алея. З в'їздом межує залізнична платформа Хвилинка.

Вулиця має одноповерхову житлову забудову з лівої сторони в'їзду, кількість будинків — 7.

Протяжність — 550 метрів.

Соціальна сфера 
Місцем голосування на виборах для мешканців в'їзду визначено, створену на постійній основі, виборчу дільницю № 631222, що знаходиться в спортивній залі ЗОШ № 81, вулиця Червона Алея, 49.

Див. також 
 Вулиці Харкова

Примітки 

Залізничний